Bridge End – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Bridge End – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)